Zovko est un nom de famille porté par
Dragan Zovko(1961*) ,entraîneur de handball franco-bosnien. 
Lovro Zovko (1981-)), joueur de tennis croate
Zdravko Zovko (1955-), joueur de handball croate
Željana Zovko, députée européenne croate
Josip Zovko (1970-2019), acteur de cinéma, de télévision et de théâtre et réalisateur croate.